Dariusz Jezierski (łyżwiarz szybki)
 Dariusz Jezierski (strażak)